Die Erste Bank Open 2017 (offiziell: Erste Bank Open 500) waren ein Tennisturnier, das vom 23. bis 29. Oktober 2017 in Wien stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2017 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Basel die Swiss Indoors Basel gespielt, die wie die Erste Bank Open zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten.

Titelverteidiger im Einzel waren Andy Murray, im Doppel die Paarung Łukasz Kubot und Marcelo Melo.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 21. bis 22. Oktober 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Paarung.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 101 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 96 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 139 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 128 kB)

ATP World Tour 2017
2017